Okras ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Okras (1948–2014), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Gudrun Okras (1929–2009), deutsche Theater- und Filmschauspielerin

Siehe auch:
 Okra